Точи́лин — русская фамилия.

Известные носители фамилии 
 Точилин, Александр Васильевич (род. 1974) — российский футболист, тренер.
 Точилин, Пётр Владимирович (род. 1974) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Точилин, Сергей Борисович (1955—2021) — российский управленец и хозяйственный деятель.